La Coppa UEFA 1999-2000 è stata la 29ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dal Galatasaray nella finale contro l'Arsenal giocata al Parken Stadium di Copenaghen.

Formula 
La prima edizione successiva all'abolizione della Coppa delle Coppe vide il primo cambio di formula del tabellone principale della Coppa UEFA, con lo spostamento degli ottavi nel nuovo appuntamento di calendario di febbraio, seppur eliminando il turno preliminare di luglio. A queste 49 squadre aggiunte alla manifestazione ne corrisposero 16 tolte perché ammesse in UEFA Champions League, non avendo la riforma delle coppe europee previsto di variare il numero complessivo di squadre impegnate nelle competizioni UEFA per ogni nazione.

Turno di qualificazione

Primo turno 
Al primo turno a settembre accedevano le perdenti del preliminare di Champions League.

Secondo turno

Sedicesimi di finale 
Al terzo turno a novembre accedevano le terze classificate dei gironi di Champions League.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Voci correlate 
 UEFA Champions League 1999-2000
 Coppa Intertoto 1999

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Edizioni della Coppa UEFA